

Гавлок — місто, штат Айова
 Гавлок — місто, штат Північна Кароліна